Береника I — вторая (или третья, после Таис) жена и, возможно, единокровная сестра (по отцу) Птолемея I Сотера, двоюродная сестра его первой жены Эвридики I.

В первом браке — супруга Филиппа, одного из военачальников Александра Македонского и мать Магаса. Прибыла в свите Эвридики в Египет. После развода Птолемея I с Эвридикой стала его супругой. В этом браке у Береники родились Птолемей II Филадельф и Арсиноя II.

Отдала в жены Пирру свою дочь Антигону, рождённую от первого мужа Филиппа.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Династия Птолемеев
Царицы Древнего Египта
Жёны диадохов
Супруги правителей III века до н. э.